Штиубеј има више значења:

 Штиубеј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Штиубеј (Долж), насеље у округу Долж у Румунији